Esistono più comuni francesi con questo nome

La Bazoque (Calvados)
La Bazoque (Orne)